ACB kan have flere betydninger:

 African Central Bank – en af tre finansielle institutter af Afrikanske Union.
 Asia Commercial Bank – en licensieret bank i Hong Kong.
 Asia Commercial Bank – en kommerciel bank i Vietnam.
 Asociación de Clubs de Baloncesto – en professional basketball liga i Spanien.
 Australian Cricket Board – forbundet for professionel samt amatør cricket i Australien.
 Automovil Club Boliviano – et medlem af FIA.
 AC Ballerup – en tidligere dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.